

Geografia 
Piana – sinonimo di pianura

Centri abitati 
 Piana – comune francese nel dipartimento della Corsica del Sud
 Piana Crixia – comune italiano della provincia di Savona
 Piana degli Albanesi – comune italiano della città metropolitana di Palermo
 Piana di Monte Verna – comune italiano della provincia di Caserta
 Piana – località del comune di Buonconvento nella provincia di Siena
 Piana – frazione del comune di Canale Monterano nella città metropolitana di Roma Capitale
 Piana – frazione del comune di Castiglione del Lago nella provincia di Perugia
 Piana – frazione del comune di Valdagno nella provincia di Vicenza

Isole 
Italia
 Isola Piana, fra il promontorio di capo Falcone e l'Asinara, nel comune di Porto Torres, fra il mar di Sardegna e il golfo dell'Asinara
 Isola Piana presso capo Caccia, comune di Alghero, nel mar di Sardegna
 Isola Piana dell'arcipelago di La Maddalena, nel comune di La Maddalena in provincia di Sassari, nelle bocche di Bonifacio fra il golfo dell'Asinara e il mar Tirreno
 Isola Piana dell'arcipelago del Sulcis, nel comune di Carloforte, fra il canale di Sardegna e il mar di Sardegna
 Isola Piana – isola del mar Tirreno appartenente al comune di Olbia
 Francia
 Isola Piana presso capo Sperone, nel comune di Bonifacio in Corsica, nelle bocche di Bonifacio fra il golfo dell'Asinara e il mar Tirreno

 Tunisia
 Isola Piana – isola situata nel prolungamento di Capo Sidi Ali El Mekki

Altri toponimi 
 Piana della Tresca – località sul Monte Agnello
 Piana di Catania – la maggiore pianura della Sicilia
 Piana di Lucca – pianoro nei dintorni di Lucca
 Piana di Sibari – pianura della Calabria
 Piana Rotaliana – pianura del Trentino
 Monte Piana – monte dell'Alto Adige

Persone 
 Calogero La Piana, prelato italiano
 Laura La Piana, nuotatrice italiana
 Giovanni Piana, filosofo italiano
 Giuseppe Ferdinando Piana, pittore italiano
 Teresio Piana, calciatore italiano

Altro 
 Piana – antica danza delle Quattro province
 Piana – nave traghetto
 Parola piana – parola con l'accento sulla penultima sillaba